Brüssel-Hauptstadt steht für:
 Region Brüssel-Hauptstadt, eine der drei Regionen des Königreichs Belgien
 Bezirk Brüssel-Hauptstadt, der einzige Bezirk in der zweisprachigen Region Brüssel-Hauptstadt in Belgien

Siehe auch:
 Bezirk Brüssel
 Brüssel